Урунск — село в Солтонском районе Алтайского края. Входит в состав Солтонского сельсовета.

История 
Основано в 1819 г. В 1928 году село Урунское состояло из 231 хозяйства, основное население — мордва. В административном отношении являлось центром Урунского сельсовета Солтонского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 84 %.

Примечания 

Населённые пункты Солтонского района